La tigre per la coda (Tiger by the Tail) – romanzo di James Hadley Chase del 1954
La tigre per la coda (Man on a Rope) – romanzo di George Harmon Coxe del 1956
La tigre per la coda (Tiger by the Tail) – racconto di Ursula Curtiss del 1961